

Patronyme
 Diana Gandega, (1983- ), est une joueuse franco-sénégalo-malienne de basket-ball.
 Touty Gandega, (1991- ), est une joueuse franco-malienne de basket-ball.

Toponyme
 Diadjibine Gandéga est une commune de Mauritanie située dans le département de M'Bout de la région de Gorgol.

Homonymie
Homonymie de patronyme